Пшецлав — топоним.

 Пшецлав — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Пшецлав — город в Польше.